ICF může znamenat: 
 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF, International Classification of Functioning, Disability and Health)
 International Christian Fellowship, evangelikální církev
 Mezinárodní kanoistická federace (International Canoe Federation)
 Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation)
 imunodeficit spojený s centrometrickou nestabilitou a faciálním dysmorfismem (syndrom ICF)
 vnitrobuněčná tekutina (intracellular fluid, cytosol)